Fra Bernardin Tomašić (Novigrad u Istri, 3. XII. 1858. – Kraj, na Pašmanu, 27. VII. 1878.), franjevački klerik 

Roditelji su mu bili zemljoradnici Petar i Marija, r. Kocijančić. Krsno mu je ime Ivan. Htio je poći u kapucine (1871.), ali mu roditelji nisu dozvolili. Kasnije, kad su se uvidjeli da je to stvarno njegova odluka, pristali su, no kapucini ga nisu primili, zbog maloljetnosti. Primio ga je o. Fulgencije Carev u Franjevačku provinciju sv. Jeronima. Dana 25. III. 1873. obukao je u Samostanu sv. Ane u Kopru redovničko odijelo i uzeo ime fra Bernardin. Novicijat, gimnaziju i filozofski studij je završio u Kopru. Za studija teologije u Zadru teško je obolio od malarične groznice s kašljem, od čega je i umro. Strpljivo je podnosio bolest, poslušan liječnicima u svemu. Njegov učitelj u novicijatu i duhovni vođa o. Peregrin Demarchi opisao je njegov duhovni lik ističući njegovu poniznost, siromaštvo, duhovnu čistoću, poslušnost, predanost u volju Božju, mrtvljenje, pobožnost i sabranost.

Literatura 

  

Hrvatski franjevci